La rigueur renvoie aux notions de sévérité, de dureté, d'austérité liées à une exactitude inflexible. 
Elle peut aussi évoquer :
 une politique de rigueur,
 le tournant de la rigueur en France en 1983 ;
 la rigueur morale ou rigorisme.